Якоб Антони Брекке (, 16 сентября 1883 — 31 августа 1976) — норвежский шахматист, национальный мастер. Четырехкратный чемпион Норвегии (1919, 1920, 1923 и 1925 гг.). Сейчас наиболее известен по своей партии с А. И. Нимцовичем (во время гастролей гроссмейстера по Норвегии). Нимцович включил эту партию в свою книгу "Моя система на практике", а также положительно отозвался о классе игры норвежского шахматиста.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Я. Брекке в базе Chessgames
 Личная карточка Я. Брекке на сайте 365Chess

Чемпионы Норвегии по шахматам
Шахматисты XX века